Konsulat Łotwy w Gdańsku (łot. Latvijas Konsulāts Dancigā, Lettisches Konsulat in Danzig) – łotewska placówka konsularna mieszcząca się w Gdańsku. Po odzyskaniu niepodległości w 1991 Łotwa ma swój konsulat honorowy w Gdańsku. Obecnie przy ul. 3 Maja 19.

Kierownicy konsulatu 
 1920-1924 - dr Kārlis Kuškevics, konsul (1885-1962)
 1925-1931 - Pēteris Kalcenavs, konsul (1887-1967)
 1931-1940 - Aleksandrs Birznieks, konsul generalny (1882-1951)

 1995- - Krzysztof Figel, konsul (1962-)

Siedziba 
 1921-1925 - Werftgasse 3, ob. ul. Doki
 1927-1939 - Langfuhr, Jäschkentalerweg 3, ob. Wrzeszcz, ul. Jaśkowa Dolina

Zobacz też 
 Ambasada Łotwy w Warszawie

Bibliografia 
 Jēkabsons Ē., Ščerbinskis V.: Latvijas ārlietu dienesta darbinieki 1918-1991, Zinātne, Rīga 2003
 Eriks Jekabsons: Przedstawicielstwa Konsularne Republiki Łotewskiej w Wolnym Mieście Gdańsku (1920-1939) oraz sprawozdanie 22 października 1937 roku Konsula Generalnego A. Birznieksa, [w:] Teki Gdańskie, 2003, tom V
 Stosunki dyplomatyczne Polski. Informator. Tom I Europa 1918-2006, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Archiwum/Wydawnictwo Askon, Warszawa 2007, s. 584, 
 książki adresowo-telefoniczne

Przypisy 

Gdańsk
Łotwa
Stosunki polsko-łotewskie (II Rzeczpospolita)